Биньтан () — вьетнамский топоним:
 Биньтан — городской район города Хошимина.
 Биньтан — квартал в городе Лази, провинция Биньтхуан.